Sledi seznam znanih galaksij po navideznem siju.

Glej tudi 

 seznam najbližjih galaksij
 seznam kvazarjev

Sklici

Zunanje povezave 

 Messierjev katalog, SEDS 
 Bennettov katalog, SEDS 
 Zunajgalaktična podatkovna baza NASA/IPAC (NED) 
 CDS baza astronomskih podatkov (SIMBAD) 

Astronomski seznami
Galaksije